Heartbreaker — пятая песня со второго альбома британской рок-группы Led Zeppelin, Led Zeppelin II. Авторами песни указаны все четверо участников группы. «Heartbreaker» занимает 320-е место в списке "500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone (2004).

История создания 
Песня «Heartbreaker» была записана в нью-йоркской A & R Studios, во время второго концертного тура Led Zeppelin по США. Звукоинженером в студии был Эдди Крамер.

Гитарное соло 
Знаменитое гитарное соло было записано уже после того, как основная студийная работа над композицией была завершена. Гитарист Джимми Пейдж говорил:
Это соло просто случайно пришло мне в голову. Я всегда старался сделать что-то непохожее, или что-то такое, что никому больше не приходило в голову. Но интересно, что это гитарное соло было записано уже после того как песня была записана: мысль возникла позже. Вся эта секция была записана в другой студии и как бы вложена в середину. Можно заметить, что даже настрой гитары там другой… Соло не было написано по нотам: оно придумывалось на месте. Думаю, это была одна из первых вещей, которые я сыграл через Marshall…
Гитарное соло в Heartbreaker занимает 16-е место в списке «Величайших гитарных соло всех времён» журнала Guitar World.

Исполнение на концертах 
«Heartbreaker» — одна из двух песен (наряду с «Communication Breakdown» с первого альбома), исполнявшихся Led Zeppelin на концертах на протяжении всей своей карьеры — с 1969 по 1980 год. В 1971—1972 годах группа начинала свои выступления с «Immigrant Song», которая без паузы переходила в «Heartbreaker». Впоследствии ею группа завершала концерты.

Концертная версия песни 1973 года представлена в кинофильме «The Song Remains the Same»; более ранние версии — на сборниках.

Кавер-версии 
Группа Nirvana играла кавер «Heartbreaker» на одном из своих концертов. Данный кавер был выпущен на сборнике неизданных треков Sliver the Best of the Box.

Примечания 

Песни Led Zeppelin
Синглы Atlantic Records